Sharan kan syfta på:

Teknologi 

 Volkswagen Sharan - Bilmodell från Volkswagen lanserad 1995

Geografi

Afghanistan 

 Zaṟah Sharan, ort, Paktika, 
 Sharan (distrikt), Paktika, 
 Sharan (provinshuvudstad), Paktika, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar